The Ward peut faire référence à :

 The Ward : L'Hôpital de la terreur, film d'horreur de John Carpenter, sorti en 2011.
 The Ward, quartier aujourd'hui disparu de la ville de Toronto, au Canada.